Le tartan peut désigner :
 le tartan, étoffe de laine à carreaux de couleurs 
 La Tartan Army, nom donné aux supporters de l'équipe de football écossaise
 le tartan, matériau synthétique utilisé principalement sur les pistes d'athlétisme

Voir aussi 
 Tartane